Chouette [швет] — французский термин:

 название совообразных птиц.
 выражение, употреблявшееся для призыва собак.

См. также 
 «Сова» — французский детский мультипликационный телесериал в жанре чёрного юмора (2006).
 Чуэта (; ) — самоназвание тайных обществ насильно крещёных евреев на Майорке.
  (2021) — дебютный роман Клэр Ошецки.

Примечания